Дорогинка () — село в Сандыктауском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Широковского сельского округа. Код КАТО — 116459300.

География 
Село расположено в юго-восточной части района на берегу реки Сыркырама, в 32 км на юго-восток от центра района села Балкашино, в 12 км на восток от центра сельского округа села Богородка.

Улицы 

 переулок Луговой,
 ул. Абая Кунанбаева,
 ул. Александра Пушкина,
 ул. Андрея Бусалова,
 ул. Динмухамеда Кунаева,
 ул. Мухтара Ауэзова,
 ул. Речная.

Ближайшие населённые пункты 

 село Богородка в 12 км на западе,
 село Богословка в 15 км на северо-западе,
 село Каменка в 15 км на северо-востоке,
 аул Мадениет 16 км на юге,
 аул Улан в 22 км на востоке.

Население 
В 1989 году население села составляло 615 человек (из них русских 53%, казахов 30%).

В 1999 году население села составляло 535 человек (270 мужчин и 265 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 262 человека (145 мужчин и 117 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Сандыктауского района